Бире може да се односи на:

 Бире (Арјеж), насељено место у Француској, у департману Арјеж
 Бире (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Бире (Мајен), насељено место у Француској, у департману Мајен
 Бире (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Бире ла Кот, насељено место у Француској, у департману Меза